Сезон 2020/21 — 111-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 110-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Большинство матчей этого сезона прошло без зрителей из-за пандемии COVID-19.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица. Раунд на выбывание

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Основной раунд

Раунд на выбывание

Плей-офф за выход в Лигу конференций УЕФА

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 2020/21
Чемпионат Австрии 2020/21 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 2020/21 на сайте AustriaSoccer.at

2020/2021
Аустрия Вена